ENI puede referirse a:

 Eni, empresa energética italiana
 Esquema Nacional de Interoperabilidad, regulación sobre interoperabilitad para la Administración pública de España